Dan Nistor – calciatore rumeno
 Irina Margareta Nistor – doppiatrice e autrice televisiva rumena
 Steliana Nistor – ex ginnasta rumena